Witkeeldwerggaai
 Zwartkeeldwerggaai